Аллея актёрской славы — аллея звёзд российского киноискусства на Крепостной улице в южной части Театральной площади города Выборга.

Описание 
Расположена напротив кинотеатра «Выборг-Палас», в котором с 1993 года ежегодно проводится кинофестиваль «Окно в Европу».

Аллея открыта в 1998 году по образцу Голливудской «Аллеи Славы», Выборг выбран как город, известный большой фильмографией.

По решению организаторов фестиваля на гранитных плитах увековечиваются имена видных деятелей российского киноискусства. На тротуаре вдоль Крепостной улицы по направлению от Театральной улицы размещены эмблема кинофестиваля «Окно в Европу» и памятные звёзды (первоначально в один ряд, а после реконструкции 2014 года — в два ряда), при этом рядом с теми звёздами, что установлены прижизненно, имеются отпечатки рук знаменитостей.

Увековеченные на «Аллее актёрской славы» 

 Александр Адабашьян;
 Алексей Балабанов;
 Александр Бородянский;
 Ролан Быков;
 Алексей Герман;
 Алексей Герман-младший;
 Станислав Говорухин;
 Людмила Гурченко;
 Жерар Депардье;
 Георгий Жжёнов;
 Кшиштоф Занусси;
 Михаил Калик;
 Анатолий Кузнецов;
 Савва Кулиш;
 Ирина Купченко;
 Леонид Куравлёв;
 Клара Лучко;
 Нина Меньшикова;
 Никита Михалков;
 Владимир Мотыль;
 Дмитрий Нагиев;
 Алексей Петренко;
 Александр Прошкин;
 Анатолий Ромашин;
 Станислав Ростоцкий;
 Эльдар Рязанов;
 Татьяна Самойлова;
 Светлана Светличная;
 Ирина Скобцева;
 Любовь Соколова;
 Александр Сокуров;
 Сергей Соловьёв;
 Олег Стриженов;
 Микаэл Таривердиев;
 Александр Татарский;
 Вячеслав Тихонов;
 Пётр Тодоровский;
 Али Хамраев;
 Борис Хмельницкий;
 Владимир Хотиненко;
 Сергей Шакуров;
 Карен Шахназаров;
 Василий Шукшин.

Ссылки 
 История фестиваля «ОКНО В ЕВРОПУ»
 Выборгская Аллея звёзд пополнилась новыми именами

Кинофестиваль «Окно в Европу»
Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Памятники Выборга
Памятники кинематографистам
Появились в 1998 году в России
XX век в Ленинградской области